

Persone
 Adolf Burger (1897-1951) – calciatore cecoslovacco, di ruolo difensore
 Adolf Burger (1917-2016) – tipografo e scrittore slovacco
 Cindy Burger (1992) – tennista olandese
 Friedrich Moritz von Burger (1804-1873) – barone e conte dell'Impero austriaco
 Fritzi Burger (1910-1999) – pattinatrice artistica su ghiaccio austriaca
 Heinrich Burger (1881-1942) – pattinatore artistico su ghiaccio tedesco
 Hermann Burger (1942-1989) – scrittore svizzero
 Jacques Burger (1983) – rugbista a 15 della Namibia
 Karl Burger (1883-1959) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Neil Burger (1963) – regista e sceneggiatore statunitense
 Nina Burger (1987) – calciatrice austriaca, di ruolo attaccante
 Schalk Burger (1983) – rugbista a 15 sudafricano
 Schalk Burger Brits (1981) – rugbista a 15 sudafricano
 Vans McBurger, pseudonimo di Jonas Åkerlund (1966) – regista e batterista svedese
 Warren Earl Burger (1907-1995) – politico e giurista statunitense
 Willi Burger (1934) – musicista italiano, campione del mondo di armonica cromatica nel 1955
 Wouter Burger (2001) – calciatore olandese

Altro
 Burger King – catena internazionale di ristorazione fast food
 BurgerTime – videogioco arcade giapponese del 1982
 Bürger Union für Südtirol, in italiano "Unione dei cittadini per il Sudtirolo" – partito politico indipendentista attivo nell'Alto Adige
 Einsatzkommando Bürger – unità di polizia militare delle SS della Germania nazista
 Good Burger, in italiano Missione hamburger – film del 1997 diretto da Brian Robbins

Pagine correlate
 Bürger
 Burgers